Osswald oder Oßwald ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Osswald (1919–1996), deutscher Politiker (SPD)
 Albert Oßwald (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Dieter Oßwald, deutscher Journalist, Filmkritiker und Autor
 Ernst Otto Oßwald (1880–1960), deutscher Architekt
 Erwin Oßwald (1882–1947), deutscher General der Infanterie
 Eugen Osswald (1879–1960), deutscher Maler und Illustrator
 Fritz Osswald (1878–1966), Schweizer Maler
 Gustav Oßwald (1836–1914), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Altenburg

 Hermann von Oßwald (1852–1914), deutscher Generalleutnant
 Ingeborg Osswald-Lüttin (1921–2013), deutsche Malerin
 Johann Osswald (1712–1752), deutscher Anwerber von Kolonisten
 Julian Osswald (* 1965), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Freudenstadt
 Karl Osswald (* 1895), deutscher Putschist
 Karl Oßwald (1925–1972), deutscher Maler
 Klaus-Dieter Osswald (* 1937), deutscher Soziologe und Politiker (SPD), MdB
 Kristine Oßwald (1961–2017), deutsche bildende Künstlerin
 Laura Osswald (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Margherita Osswald (1897–1971), Schweizer Malerin und Bildhauerin
 Maria Henriques Osswald (1893–1988), portugiesische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Melanie Oßwald (* 1976), deutsche Politikerin (CSU), MdB
 Paul Oßwald (1905–1993), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Rainer Oßwald (* 1952), deutscher Islamwissenschaftler
 Verena Oßwald (* 1999), deutsche Handballspielerin
 Walter Oßwald (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Willy Oßwald (1863–1929), deutscher Kommerzienrat, Bankdirektor und Konsul

Siehe auch:
 Robert Paul Oszwald (1883–1945), deutscher Publizist, Historiker und politischer Funktionär
 Oswald
 Oswalt
 O’Swald